Neutralseife bezeichnet ein Universalreinigungsmittel für Haushalt und Gewerbe.

Verwendung 
Das Mittel ist stark fettlösend, egal ob das Wasser kalt oder warm, hart oder weich ist, der Reinigungseffekt ist gleichbleibend. Laut Faltblatt von 1981 eignet es sich für den Abwasch von Geschirr, Besteck und Gläsern (selbsttrocknend), für Küchenmöbel und Küchengeräte, für Spiegel, Scheiben und Fensterrahmen, für Badezimmer-Interieur wie Kacheln, Fliesen, Steinflächen, Badewannen und Waschbecken, für das Shampoonieren von Teppichen und Polstermöbeln, für die Autowäsche und die Autositzsäuberung sowie zur Vorbehandlung von Schmutzwäsche oder auch als Waschmittelersatz.

Zusammensetzung 
Eigentlich ist der Begriff „Neutralseife“ oder „Weichseife“ irreführend, da es sich bei dem Reiniger nicht um Seife im chemischen Sinn handelt, sondern um eine dickflüssige Reinigungspaste auf der Basis von anionischen Tensiden (Herstellerangabe: 15–30 %). Der pH-Wert von Neutralseife liegt nicht im alkalischen Bereich, sondern etwa bei 7 – also „neutral“. Als Verdickungsmittel wird Celluloseether eingesetzt. Dadurch ergibt sich ein besonderes Anhaftungsverhalten an Putzlappen, Schwämmen usw. Bei der Syndet-Substanz liegen keine dem Naturkreislauf artfremden chemischen (synthetischen) Strukturen vor, die im Stoffwechselprozess der biologischen Klärstufe nicht nahezu vollständig verarbeitet werden, weshalb sie einer aus nativen Rohstoffen hergestellten Seife ähnlich ist.

Einzelnachweise 

     3. Claudia Barner: Die Neutralseife ist und bleibt ein Klassiker. In: Stuttgarter Zeitung. März 2022

Reinigungsmittel
Umweltschutz
Seife